Добромино — деревня  в  Смоленской области России,  в Глинковском районе. Расположена в центральной части области  в 13  км к западу от села Глинка. Железнодорожная станция «Добромино» на линии Смоленск-Сухиничи.
Население — 533 жителя (2007 год). Административный центр Доброминского сельского поселения.

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации
Официальный сайт

Населённые пункты Глинковского района